Mere est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Toponymie 

 Mere, ancienne commune belge, aujourd’hui section de la commune d'Erpe-Mere en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale ;
 Erpe-Mere est une commune belge en Région flamande dans la province de Flandre-Orientale ;

 Mere, village et paroisse civile anglaise dans le comté de Cheshire en région Angleterre du Nord-Ouest ;
 Mere, ville et paroisse civile anglaise dans le comté de Wiltshire en région Angleterre du Nord-Ouest ;
 , village anglais dans le Lancashire dans la région Angleterre du Nord-Ouest ;
 Mere Green, localité anglaise dans le comté du Worcestershire dans la région Midlands de l'Ouest.

Mere est également un mot anglo-saxon issu du proto-germanique mari, du proto-indo-européen móri. Il est à rapprocher du néerlandais -meer, de l’allemand -meer, du latin mare, du breton mor, du russe море. Selon les toponymes, cette racine mere ou meer désigne diverses étendues d’eau : mer, océan, lac ou étang.

En mot séparé ou comme suffixe, on trouve cette racine toponymique par exemple dans :
 Angleterre : Lac Windermere, lac du comté de Cumbria
 allemand : Totes Meer (la Mer Morte)
 Pays-Bas : les lacs de Veerse Meer et Markiezaatsmeer ;
 Bretagne : Armor (Côtes-d’Armor), ar mor signifiant « près de la mer ».

Prénom 
Mere est un prénom maori notamment porté par :
  (1938–2016), militante et syndicaliste de la langue maorie de Nouvelle-Zélande ;

Mere est un prénom anglo-saxon, diminutif de Meredith, notamment porté par :
 , scénariste et rédacteur en chef de la télévision américaine.

Patronyme 

 Ain-Ervin Mere (1903-1969), criminel de guerre estonien.

Divers 
  (ˈmɛrɛ), masse de combat maorí également utilisée comme symbole d‘autorité ;
 , album du groupe de rock norvégien  ;
 Mere, une marque de hard discount présente sur le marché européen et appartenant au groupe Svetofor.

Voir aussi 
 , paroisse civique et lieu-dit du concejo de Llanes, dans la communauté autonome des Asturies en Espagne.